Příjmení Neal nosí více významných osobností:

 Ashley Neal (* 1974) – anglický fotbalista
 James Neal (* 1987) – kanadský hokejový útočník
 Patricia Nealová (1926–2010) – americká herečka
 Stephen Neal (* 1976) – americký zápasník – volnostylař a hráč amerického fotbalu

Externí odkazy